Prada (произносится Прада) — итальянская публичная компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров, которой принадлежат одноимённые дом моды и торговая марка. Штаб-квартира расположена в Милане.

История 
История торговой марки началась в Милане в 1913 году, когда Марио Прада, основатель бренда, открыл небольшой магазин по продаже элегантных дорожных сумок. Применяя экзотическую мягкую кожу моржей, Марио сумел привлечь внимание влиятельных клиентов по всему миру. Тогда компания носила название Fratelli Prada («Братья Прада»). В 1958 году руководство компанией взяла на себя дочь Марио Прада — Луиза.

В 1970 году коллекции одежды от Prada стали продаваться не только в Европе, но и в Америке. Изысканные аристократические сумки, декорированные кристаллами, а также украшенные редкими породами дерева и панцирем черепахи, стали неизменным символом роскошного образа жизни. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность, сумки от Prada казались очень громоздкими, поэтому их плохо покупали, а самой компании грозил финансовый кризис. Тогда в 1979 году управление фирмой взяла в свои руки внучка основателя марки — Миучча Прада. Миучча работала под новым девизом модного дома: «Избегать ностальгии любыми путями» и никогда не нарушала этого правила.

В 1989 году торговая марка Prada, которая к тому времени была уже довольно известной компанией, под руководством нового директора — Миуччи Прада — продемонстрировала свою первую линию готовой одежды класса pret-a-porté. Коллекция была выдержана в спокойных тонах, с преобладанием чёрного цвета. Все линии были изысканны и просты, без каких-либо резких переходов или срезов. Применив такой неожиданный контраст, Prada мгновенно завоевала симпатии клиентов, отдающих предпочтение элегантному шику.

В 1993 году Prada представила новый бренд — Miu Miu (название вдохновлено детским прозвищем Миуччи Прада). Miu Miu является альтер эго Миуччи Прада, с самого начала служит площадкой для новых идей и смелых экспериментов. В начале 90-х годов запустила собственную линию солнцезащитных очков. Причём очки были выполнены в толстых квадратных оправах самых ярких цветов, за что покупатели и прозвали их «Безобразная Prada». Тем не менее, уже через несколько лет, очки превратились в визитную карточку бренда.

Также производит коммерциализацию духов в сотрудничестве с испанской компанией Puig.

Слияния и поглощения 
Prada получила большие долги в наследство от приобретённого в начале 1990-х годов римского финансово неустойчивого модного дома Fendi. Изначально Prada разделила Fendi с французской компанией LVMH, но оказалась не в состоянии поднять или поддержать на плаву убыточный модный дом и впоследствии продала свою долю LVMH.

В 1999 году компания приобрела Church’s, английского производителя качественной обуви, более чем 45 % доли было продано Equinox.

Мобильный телефон LG Prada 
В мае 2007 года Prada объединила силы с производителем сотовых телефонов LG Electronics для создания телефона LG Prada (KE850). Телефон продавался за $800. 
В 2009 году в Европе начались продажи KF900, второго поколения телефона. В телефоне была реализована поддержка стандарта 3G, а также новая QWERTY клавиатура-слайдер, которая хоть и сделала телефон больше, зато увеличила функциональность. Также телефон подключался к наручным часам Prada Link по технологии Bluetooth, так что владелец мог просматривать текстовые сообщения на дисплее часов. 
В конце 2011 года вышло третье поколение LG Prada — Android-смартфон LG P940. Prada III выполнен в форм-факторе классического моноблока c 4,3-дюймовым TFT-сенсорным экраном NOVA High Brightness Display. Кроме стильного внешнего вида телефон отличается высоким уровнем технических характеристик: устройство оснащено двухъядерным процессором от Texas Instruments с частотой 1 ГГц, 8-Мп камерой с автофокусом и возможностью записи видео 1080р, 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти (с возможностью подключения microSD), Bluetooth 3.0 и Wi-Fi.

Архитектура 
Prada поручает архитекторам, особенно таким, как Rem Koolhaas и Herzog & de Meuron, создавать дизайн для основных магазинов в разных точках мира. В 2005 году недалеко от Западного Техаса, в городах Валентин и Марфа, пара скандинавских художников, Michael Elmgreen и Ingar Dragset, открывают магазин Prada Marfa, скульптурно маскирующийся как мини-бутик Prada. Расположенное вдоль изолированной протяжённости U.S. Highway 90, 15 на 25-футовое здание из кирпича и штукатурки, частично финансировалось Фондом Prada (Prada Foundation).

Бутики и магазины 
Под маркой Prada работает значительное количество магазинов в крупнейших городах мира. В частности, в США имеется 10 бутиков и 2 крупных магазина, расположенных в таких городах, как Нью-Йорк (Пятая авеню, Мэдисон Авеню, Манхассет, Сохо), Чикаго, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Аспен, Бостон, Лос-Анджелес (Беверли Хиллз) и др. 
В России открыты магазины в Москве и Санкт-Петербурге.

Prada Eyewear (Очки Prada) 
В 2000 году, вместе с компанией Luxottica, Prada выпустил первую коллекцию солнцезащитных очков. Внешний вид очков, как ни странно, не стал приоритетным для Prada. Большое внимание разработчики уделили технологиям оптики и материалам. Очки Prada прекрасно защищают от солнца, и несмотря на свои странные порой формы, они очень удобны в ношении. Используются такие материалы как ацетат целлюлозы, металл, пластик. Визитной карточкой оправ Prada своеобразное сочетание материалов напоминающих змеиную кожу. Особенно популярны их дымчато-кофейные линзы.

Prada в культуре 
 Prada вдохновляет поэтов. Беатриче Лао, средиземноморская поэтесса, является одной из них. Она концентрируется на «сущности Прада»:

Тёмные глаза удивлены. Тушь чернее тайны. Настроение — фарфор. Её мечты ткутся за окнами. Dreams Pradaesque

Поклонниками Prada являются многие мировые знаменитости: Кэмерон Диаз, Ева Лонгория, Анна Винтур, Джессика Билл, Эмили Блант, Гвинет Пэлтроу, Ева Мендес, Сальма Хайек, Роберт Паттинсон, Эдриен Броуди, Руни Мара, Диана Крюгер, Скарлетт Йоханссон, Кристина Риччи, Эштон Кутчер, Мишель Уильямс, Миа Васиковска, Кейт Босуорт, Мила Йовович, Джулия Робертс и др.
Ныне покойный Lil Peep в 2016 году выпустил песню Prada.

Критика 
В феврале 2020 года Prada достигла договорённости с властями Нью-Йорка о том, что её руководству (в том числе и Миучче Прада, которая является главным дизайнером Prada) и части сотрудников придётся пройти курсы толерантности. Это стало последствием скандала с появлением на витринах магазинов компании в Нью-Йорке фигурок в виде человечков или обезьян чёрного цвета с большими красными губами, которые многие посчитали оскорбительными, увидев аналогию с афроамериканцами. Комиссия Нью-Йорка по правам человека также посчитала, что фигурки оскорбляют темнокожих жителей города. Изображения убрали, а представители Prada принесли извинения, пообещав, что рекламные материалы, ориентированные на США, а также продукцию, предлагаемую в стране, теперь будет оценивать независимый специалист на предмет наличия или отсутствия расистского подтекста.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт модного дома Prada

Производители одежды и обуви Италии
Торговые марки Италии